

Алтуна — місто, штат Алабама
 Алтуна — місто, штат Айова
 Алтуна — місто, штат Канзас
 Алтуна — місто, штат Пенсільванія
 Алтуна — місто, штат Вісконсин
 Алтуна — переписна місцевість, штат Флорида
 Алтуна — переписна місцевість, штат Вашингтон